

Cinema 
 Shimmer – film del 1993 diretto da John Hanson

Fumetto 
 Shimmer – personaggio DC Comics

Musica 
 Shimmer – effetto per chitarra
 Shimmer – singolo dei Fuel del 1998

Wrestling 
 Shimmer Women Athletes – federazione statunitense di wrestling